Paradarisa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av W. Warren 1897. Paradarisa ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Paradarisa